Кырджали () — община в Болгарии. Входит в состав Кырджалийской области. Население общины 15 декабря 2008 года оценивалось в 76 235 человек, причём в крупнейшем населённом пункте общины — городе Кырджали, в это время проживала 51 тыс. человек.

Площадь территории общины — 642 км², что составляет 20 % от территории Кырджалийской области и 0,51 % от всей площади страны. Граничит с общинами: Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене.

Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис Исмаил (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов 2007 года в правление общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Айрово
 Багра
 Баштино
 Бели-Пласт
 Бленика
 Божак
 Бойно
 Болярци
 Брош
 Бяла-Поляна
 Бялка
 Велешани
 Висока
 Висока-Поляна
 Вишеград
 Воловарци
 Вырбенци
 Главатарци
 Глухар
 Гняздово
 Голяма-Бара
 Горна-Крепост
 Гысково
 Добриново
 Долиште
 Долна-Крепост
 Дыждино
 Дыждовница
 Дынгово
 Енчец
 Жинзифово
 Житарник
 Зайчино
 Звезделина
 Звезден
 Звиница
 Звыника
 Звынче
 Зелениково
 Зимзелен
 Зорница
 Иванци
 Илиница
 Калинка
 Калоянци
 Каменарци
 Кобиляне
 Кокиче
 Кокошане
 Конево
 Костино
 Крайно-Село
 Крин
 Крушевска
 Крушка
 Кырджали
 Кёсево
 Лисиците
 Лывово
 Люляково
 Майсторово
 Македонци
 Мартино
 Миладиново
 Мост
 Мургово
 Мыдрец
 Невестино
 Ненково
 Опылченско
 Орешница
 Островица
 Охлювец
 Панчево
 Пенёво
 Пепелиште
 Перперек
 Петлино
 Повет
 Прилепци
 Пропаст
 Пыдарци
 Рани-Лист
 Резбарци
 Ридово
 Рудина
 Сватбаре
 Севдалина
 Седловина
 Сестринско
 Сипей
 Скалиште
 Скална-Глава
 Скырбино
 Снежинка
 Соколско
 Соколяне
 Солиште
 Срединка
 Старо-Място
 Стражевци
 Страхил-Войвода
 Стремово
 Стремци
 Татково
 Тополчане
 Три-Могили
 Ходжовци
 Царевец
 Чеганци
 Черешица
 Черна-Скала
 Чернёвци
 Чилик
 Чифлик
 Широко-Поле
 Яребица
 Ястреб

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница общины Кырджали , , 

Общины Кырджалийской области